Парови́к:
 Паровой котёл давлением выше атмосферного.
 Паровоз в просторечии.
 Паровой двигатель (просторечное).
 Паровое судно (просторечное).
 Поезд с паровозом.
 Паровой поезд городской железной дороги.
 Парная вещь, пара
 Автомобиль с паровым двигателем, локомобиль.